Астала () — финская фамилия. Известные носители:

 Астала, Лаури (род. 1958) — финский художник, скульптор, мастер видео-инсталляций
 Астала, Сампса (род. 1974) — финский рок-музыкант, барабанщик группы Лорди